Урвич може бити:

 Урвич (Владичин Хан), насељено место у општини Владичин Хан, Србија;
 Урвич (Боговиње), насељено место у општини Боговиње, Северна Македонија;

или:
 Урвич (Кокаљање), средњовековна тврђава код села Кокаљање, Бугарска;
 Урвич (Боженица), средњовековна тврђава код села Боженица, Бугарска.